Windholz ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Windholz, deutsche Kunsthistorikerin
 Ernest Windholz (* 1960), österreichischer Politiker (FPÖ/BZÖ) 
 Rainer Windholz (* 1969), österreichischer Politiker (SPÖ)